«Письмо из юности» — советский фильм 1973 года режиссёра Юрия Григорьева по повести Анатолия Соболева «Какая-то станция».

Сюжет 
Великая Отечественная война. Как и все подростки, Вася Чариков рвётся на фронт. Он поступает в водолазную школу, но после её окончания его посылают в глубокий тыл — на станцию с небольшим посёлком при местном деревообрабатывающем заводе с целью участия в расчистке от топляка озера.

Поначалу, Вася испытывает горькое разочарование: вместо того чтобы сражаться на фронте, он должен торчать здесь на водолазных работах… Но потом он видит, как самоотверженно работают для фронта женщины и подростки, вставшие на место мужчин ушедших на фронт, его поражает трудолюбие и долготерпение работниц, их мужество, целомудрие, верность, чуткость к чужому горю и умение выручить и поддержать друг друга. Как по-своему мудро руководит этим «бабьим царством» демобилизованный с фронта по ранению директор завода.

Вася успевает привязаться, как к родным, к этим людям героически буднично трудящимся для победы, и осознать важность и своей работы.

По окончании водолазных работ Васю всё-таки направляют на фронт, и среди боёв он вспоминает далекий тыловой посёлок и тех замечательных людей.

В фильме, рассказывающем о далеком тыле, возникает правдивый образ военного времени, переданы чувства, надежды советского народа в те тяжкие дни. Отдельные персонажи, эпизоды поставлены с большой проникновенностью и художественной цельностью. Вообще в этой картине люди красивы той нравственной красотой, которая дороже всего. Думается, режиссер и драматург сознательно «высветлили» атмосферу картины, заставив нас смотреть на мир глазами юности, для которой он всегда прекрасен. Пожалуй, в этом и состоит обаяние фильма.

В ролях 
 Леонид Неведомский — Семен Григорьевич Субтиля, старшина, водолаз
 Евгений Карельских — Лёха Сухаревский, водолаз
 Евгений Кондратьев — Вася Чарик, водолаз
 Вячеслав Расцветаев — Иван Игнатьевич Соложенкин, директор завода
 Валентина Сперантова — Назариха, Аграфена Мироновна, кузнец
 Лариса Леонова — Клава
 Раиса Рязанова — Фрося
 Наталия Дмитриева — Анна Петровна, Нюра
 Елена Борзова — Тоня
 Светлана Харитонова — мать Тони
 Клавдия Козлёнкова — Глаша
 Лена Воинова — Нюся Уткина, девочка из посёлка
 Данила Перов — Митя, сын Анны Петровны
 Ирина Муравьёва — рабочая завода, (нет в титрах)

Съёмки 
Фильм снимали под городом Вышний Волочёк.

Примечания

Литература 
 Письмо из юности // Советский экран, № 4, 1974. — с. 20
 Савицкий Н. — Становление характера (Худож. фильмы: «В добрый путь» и «Письмо из юности») // Советская культура, 5 марта 1974
 Рудалев B. — Адресовано всем (Худож. фильм «Письмо из юности») // Советский экран, № 7, 1974. — c. 4
 Солоницын А. — Письмо адресовано нам (Худож. фильм «Письмо из юности») // Калининградская правда, 6 апреля 1974
 Шакутин Ю. — Письмо к юности (Худож. фильм «Письмо из юности») // Комсомольская правда, 2 мая 1974
 Маркова Ф. — Лицо поколения (Тема воен. поколения в кино; в том числе о фильме «Письмо к юности») // Правда, 25 апреля 1974
 Письмо из юности // Советские художественные фильмы: 1972—1973. — М.: Нива России, 1996. — с. 229

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации повестей
Фильмы Юрия Григорьева